Johann August Nahl ist der Name folgender Personen:

* Johann August Nahl der Ältere (1710–1781), deutscher Innenarchitekt, Bildhauer und Stuckateur
 Johann August Nahl der Jüngere (1752–1825), deutscher Maler und Bildhauer